Аустис () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Нуоро.

Население составляет 787 человек (30-06-2019), плотность населения составляет 15,49 чел./км². Занимает площадь 51 км². Почтовый индекс — 8030. Телефонный код — 0784.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.austis.nu.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики

Примечания